Wojciech Nowicki – pisarz, fotograf, tłumacz.
 Wojciech Nowicki – kierownik produkcji, dyrektor naczelny Teatru im. Jaracza w Łodzi.
 Wojciech Nowicki – lekkoatleta (rzut młotem), mistrz olimpijski (Tokio 2020)
 Wojciech Nowicki – zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podsekretarz stanu